I jeans sono un tipo di pantaloni e di tessuto.

Il termine può anche riferirsi alla loro storia.

Per gli altri significati vedi:

Astronomia 
2763 Jeans, asteroide
Jeans, cratere lunare
Jeans, cratere su Marte

Musica 
 Jeans, girl group messicano
 Jeans – singolo dei Tauro Boys del 2021

Persone 
James Jeans, astronomo, matematico e fisico britannico
Instabilità di Jeans
Isabel Jeans, attrice inglese

Televisione 
Jeans, programma televisivo di Rai 3 condotto da Fabio Fazio.